Stults est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Eric Stults (né en 1979), joueur américain de baseball
Geoff Stults (né en 1977), acteur américain
George Stults (né en 1975), acteur et mannequin américain
 (1861-1933), compositeur américain de musique populaire

Homonymie de patronyme